Lushan bezeichnet

 Lushan (Jiujiang) (庐山市), die kreisfreie Stadt im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 den ehemaligen Stadtbezirk (庐山区) der bezirksfreien Stadt Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi, 2017 in den Stadtbezirk Lianxi umgewandelt 
 Lushan (Pingdingshan) (鲁山县), den Kreis der bezirksfreien Stadt Pingdingshan in der chinesischen Provinz Henan
 Lushan (Ya’an) (芦山县), den Kreis der bezirksfreien Stadt Ya’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lushan (Huishui) (芦山镇), die Großgemeinde im Kreis Huishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 den Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers Jiangxi Fire Engine Manufacturing

 Lu Shan, ein Gebirge in der chinesischen Provinz Jiangxi